Miejscowości w USA:
 Suttons Bay – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau
Gminy w USA:
 Suttons Bay (ang. Suttons Bay Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Leelanau